Reuss (rivier), een rivier in Zwitserland
Vorstendom Reuss jongere linie, een door Huis Reuss geregeerde staat 
Vorstendom Reuss oudere linie, een door Huis Reuss geregeerde staat 
Volksstaat Reuss, een voormalige republiek in het huidige Thüringen
Reuss-Gera, een historisch land in Duitsland

Personen
Huis Reuss, een Duitse dynastie
Albert Franz Theodor Reuß, Duits bioloog en kunstschilder
Daniel Reuss, een Nederlands koorleider
Theodor Reuß, Duits vrijmetselaar en martinist